Kelso, kan syfta på:

 Kelso (häst) – ett amerikanskfött engelskt fullblod
Michael Kelso – en karaktär i TV-serien That '70s Show
Robert Kelso (Scrubs) – en karaktär i TV-Serien Scrubs
Russell Kelso Carter (1849–1928), professor, lekamannapredikant samt läkare
Kelsos – en antik filosof under andra århundradet.

Geografi

Australien 

 Kelso, Tasmanien, ort, West Tamar, 
 Kelso, New South Wales, ort, Bathurst Regional,

Storbritannien 

 Kelso, Skottland, ort, The Scottish Borders,

USA 

 Kelso, Missouri, ort, Scott County, 
 Kelso, Washington, ort,